Mathilde van Boulogne (1105-1152) , een dochter van Eustaas III van Boulogne, echtgenote van koning Stefanus van Engeland
 Mathilde II van Boulogne (1202-1259), gravin van Boulogne (1214-1259)
 Mathilde van Boulogne (1210), een dochter van Mattheus I van de Elzas